Catherine Bott (n. 1995) – calciatrice neozelandese
 Catherine Bott (n. 1952) – soprano britannica